

Geografia
 Stati Uniti d'America
 Frederick – città della Contea di Weld, Colorado
 Frederick – città della Contea di Brown, Dakota del Sud
 Frederick – città della Contea di Rice, Kansas
 Frederick – capoluogo della Contea di Frederick, Maryland
 Frederick – città della Contea di Tillman, Oklahoma

Musica
 Frederick – singolo di Patti Smith del 1979, dall'album Wave

Onomastica
 Frederick – forma inglese del nome proprio italiano Federico

Persone
 Andy Frederick – ex giocatore di football americano statunitense
 Anthony Frederick – cestista statunitense
 Karl Frederick – tiratore a segno statunitense
 Kaylen Frederick – pilota automobilistico statunitense
 Kurt Frederick – calciatore santaluciano
 Lynne Frederick – attrice britannica
 Pauline Frederick – attrice statunitense
 Priscilla Frederick – altista antiguo-barbudana
 Terrence Frederick – giocatore di football americano statunitense